Esistono due comuni francesi con questo nome

Allemant – Aisne
Allemant – Marna